Blumenbach ist ein geographischer Name:

 Blumenbach, deutscher Name von Květná (Strání), Ortsteil der Gemeinde Strání, Bezirk Uherské Hradiště, Zlínský kraj, Tschechien
 Blumenbach (Haidenaab), linker Zufluss der Haidenaab nahe Fuchsendorf, Gemeinde Kirchenpingarten, Landkreis Bayreuth, Bayern

Blumenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Heinrich Wilhelm Blumenbach (1780–1855), Königlich Hannoverscher Jurist, Politiker, Geheimer Regierungsrat und Publizist
 Johann Friedrich Blumenbach (1752–1840), deutscher Anatom und Anthropologe

 Robert Blumenbach (1822–1914), Artillerieoffizier der Hannoverschen Armee und Maler
 Ulrich Blumenbach (* 1964), deutscher literarischer Übersetzer
 Wenzel Carl Wolfgang Blumenbach-Wabruschek (1791–1847), österreichischer Topograf, Statistiker und Industriehistoriker

Siehe auch:
 Blumenbach-Denkmal in Gotha (Thüringen), Gedenkstein im Schlosspark aus dem Jahre 1878
 Johann Friedrich Blumenbach – Online, Editionsprojekt der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen